Bramlette ist der Familienname folgender Personen:

 Juanita Bramlette (1922–2010), US-amerikanische Jazzsängerin
 Thomas E. Bramlette (1817–1875), US-amerikanischer Offizier, Politiker und Gouverneur von Kentucky